Ами́на Ибраги́мовна Асфандья́рова (род. 27 июля 1961, Уфа) — российский музыковед, ректор Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова (УГАИ). Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан (2008).

Биография 
Асфандьярова Амина Ибрагимовна родилась 27 июля 1961 года в Уфе.

В 1985 году окончила Уфимский государственный институт искусств по классу заслуженной артистки РБ, доцента С. Г. Хамидуллиной. В 1995 году проходила стажировку в Казанской государственной Консерватории по классу заслуженной артистки РФ и РТ, профессора Э. К. Ахметовой.

Кандидатскую диссертацию на тему «Интонационная лексика образов пасторали в тематизме фортепианных сонат Й.Гайдна» защитила в 2003 году в диссертационном совете Новосибирской государственной консерватории (рук. проф. Л. Н. Шаймухаметова).

Место работы: c 1985 года работала УГИИ концертмейстером, с 1993 года — на кафедре специального фортепиано, с 2001 по 2003 годы — соискатель в Лаборатории музыкальной семантики УГАИ, с 2003 года — декан факультета музыковедения и вокально-хорового искусства, с 2007 года — проректор по учебной и воспитательной работе академии, профессор.

С 2013 года — ректор Уфимской государственной академии искусств им. Загира Исмагилова (с 2015 — институт).

Асфандьярова Амина Ибрагимовна являлась членом жюри республиканских музыкальных конкурсов: им. З. Исмагилова, им. Н. Сабитова (Уфа, 1998, 2000, 2002, 2004 гг.), конкурса-фестиваля преподавателей ДМШ, конкурса молодых исполнителей на цифровых фортепиано (Уфа, 2004, 2005), конкурса им. В. Тимановой (2005).

Выступала c концертами в УГАИ, УУИ, Башгосфилармонии, в городах Октябрьский, Учалы, Ишимбай, Салават, Бузулук.

В 2014 году подписала обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписала письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан (2008)
 Отличник народного образования

Труды

Ссылки 
 http://personarb.ru/index.php?categoryid=15&nomer=958013
 www.famous-scientists.ru/13783
 http://www.dslib.net/muz-iskusstvo/intonacionnaja-leksika-obrazov-pastorali-v-tematizme-fortepiannyh-sonat-j-gajdna.html

Примечания 

Ректоры Уфимского государственного института искусств
Музыканты Башкортостана
Женщины-учёные
Выпускники Уфимского государственного института искусств